Il vakural è  un processo di pressofusione di leghe leggere di alluminio sottovuoto mediante stampi speciali che incorporano una valvola di aspirazione e vuoto specifica da cui prende il nome il processo.
Il processo e la tecnologia di fabbricazione degli stampi sono brevettati in Germania e rispondono alle specifiche aeronautiche e aerospaziali.
Le principali aziende che producono manufatti con tale processo sono situate in Germania e in Svizzera.

Lavorazioni metallurgiche
Processi industriali